Akmenė ist der Name

 einer litauischen Stadt, siehe Akmenė
 einer litauischen Gemeinde, siehe Rajongemeinde Akmenė

sowie Namensbestandteil

 der litauischen Stadt Naujoji Akmenė